«Fair Trade» — песня канадского рэпера Дрейка при участии Трэвиса Скотта. Он был выпущен 3 сентября 2021 года как шестой трек с шестого студийного альбома Certified Lover Boy.

Песня сэмплирует «Mountains» Шарлотты Дэй Уилсон.

Оценки 
Рецензент журнала The Guardian написал: «Блестящая „Fair Trade” даёт представление о зрелости Дрейка». Мэттью Штраусс назвал «Girls Want Girls», «7am on Bridle Path», «Fair Trade» «приятными и классическими» песнями Дрейка. Гостевой куплет Трэвиса Скотта был назван «заманчивым» изданием NME, в Clash написали, что «он потерял свою обычную форму для высокой передачи песни».

Чарты

Недельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Песни Дрейка
Песни 2021 года